Пираты Карибского моря: Приключения Джека Воробья () — серия романов для детей группы писателей, работавших под псевдонимом «Роб Кидд». В них описывается жизнь Джека Воробья до того, как он стал пиратом и когда был ещё подростком. Продолжением является серия книг Пираты Карибского моря: Легенды Пиратского братства, где действие происходит за тринадцать лет до событий фильма Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины».

Список книг в серии

Примечания 

Пираты Карибского моря
Литература о пиратах и пиратстве